А́ртур И́влин Сент-Джон Во ( ; 28 октября 1903, Лондон — 10 апреля 1966, Сомерсет) — английский писатель-романист, автор беллетризованных биографий, путевых заметок и справочников для путешествующих, оставивший, помимо прочего, заметный след в журналистике и литературной критике. Ивлин Во считается одним из тончайших стилистов в английской прозе XX века.

Биография

Ранние годы 
Артур Ивлин Сент-Джон Во родился 28 октября 1903 года в Лондоне и был вторым сыном известного редактора, издателя и эссеиста . Он воспитывался в среде верхушки среднего класса в богатом районе Лондона Хэмпстед, где он посещал школу Хит Маунт. Его старший брат  (1898—1981) также стал писателем. Как и отец, он получил образование в привилегированной частной школе Шерборн, но Алеку было предложено оставить школу перед окончанием, когда он опубликовал спорный роман «The Loom of Youth», в котором затронул вопрос гомосексуальных отношений между студентами и который был признан опасным для репутации школы Шерборн. В связи с этим заведение отказалось принимать Ивлина, и отец отправил его в  — мужскую привилегированную частную школу со строгой репутацией, относящуюся к Высокой церкви (одному из ответвлений Англиканской церкви). Изначально это обстоятельство терзало Ивлина, но вскоре он полюбил Лансинг. Несмотря на религиозный фокус Лансинга, он потерял детскую веру и стал агностиком. Во время учёбы Во высмеивал её, особенно школьный кадетский корпус, и основал Клуб трупов ( Club) «для тех, кто устал от жизни», куда помимо 11 членов входили 2 мнимых, в т. ч. второй могильщик из «Гамлета».

После окончания Лансинга он поступил в Хэртфорд-колледж Оксфорда, где изучал историю. Там Во пренебрегал научной работой и был больше известен своими художественными и литературными произведениями. Он участвовал в общественной жизни вместе с эстетствующей молодежью: Гарольдом Актоном, Брайаном Ховардом, Дэвидом Талботом Райсом и другими представителями британской аристократии и высших классов. Его общественная жизнь в Оксфорде позже послужила фоном для некоторых наиболее характерных его произведений.

Результаты заключительных экзаменов квалифицировали Во как специалиста третьей степени. У него не было возможности остаться на дополнительный семестр, который ему требовался, и он покинул Оксфорд в 1924 году без получения степени. В 1925 году он преподавал в частной школе в Уэльсе. В автобиографии Во утверждает, что пытался совершить самоубийство в это время, плавая в море, но повернул назад, будучи ужален медузой. Позже он был уволен с другого преподавательского поста за попытку соблазнить экономку. Отцу он скажет, что был уволен за пьянство.

Вскоре Во был отдан в учение краснодеревщику и в дальнейшем интересовался интарсией. Также он работал журналистом до публикации в 1928 году его первого романа «Упадок и разрушение». Другие последовавшие за этим романы и рассказы в целом были тепло приняты и критиками, и читателями.

Первый брак
В 1928 году Ивлин Во женился на Ивлин Флоренс Маргарет Винфред Гарднер (), самой младшей дочери лорда Бургклэр и Леди Винфред Герберт. Друзья называли их «Ивлин-он» и «Ивлин-она». Брак оказался кратким и несчастливым. Измены «Ивлин-её» стали фоном для романа «Пригоршня праха», и «Ивлин-он» не приложил больших усилий, чтобы сделать её счастливой, предпочитая проводить большую часть времени отдельно. Развод последовал в 1930 году.

1930-е годы 
В 1930 году, во время работы над вторым романом «Мерзкая плоть» Во перешёл в католичество. 

Писатель и путешественник

10 октября 1930 года Во, представляющий несколько газет, отбыл в Абиссинию, чтобы освещать коронацию Хайле Селассие. Он описал это событие как "тщательно продуманную пропагандистскую попытку" убедить мир в том, что Абиссиния была цивилизованной нацией, которая скрывала тот факт, что император пришел к власти варварскими средствами. Последующее путешествие по колониям Британской Восточной Африки и Бельгийскому Конго легло в основу двух книг; травелог "Отдаленные люди" (1931) и комический роман "Черное озорство" (1932). Следующая длительная поездка Во зимой 1932-1933 годов была в Британскую Гвиану. (ныне Гайана) в Южной Америке, возможно, путешествие было предпринято для того, чтобы отвлечся от давней и безответной страсти к светской львице Терезе Юнгман. По прибытии в Джорджтаун Во организовал поездку по реке на паровом катере в глубь страны. Он проехал через несколько перевалочных пунктов до Боа-Виста в Бразилии, а затем предпринял сложное сухопутное путешествие обратно в Джорджтаун . Его различные приключения и встречи нашли отражение в двух последующих книгах: рассказе-путешествии "Девяносто два дня" и романе "Пригоршня праха" (оба произведения были опубликованы в 1934 году).

Вернувшись из Южной Америки, Во столкнулся с обвинениями в непристойности и богохульстве со стороны католического журнала "The Tablet", который возражал против пассажей романе "Черное озорство". Во защищал себя в открытом письме архиепископу Вестминстерскому, кардиналу Фрэнсису Борну, которое осталось неопубликованным до 1980 года. Летом 1934 года он отправился в экспедицию на Шпицберген, опыт, который ему не понравился и который он минимально использовал в литературе. По возвращении, полный решимости написать крупную католическую биографию, в качестве темы он выбрал жизнь иезуита мученика Эдмунда Кэмпиона. Книга, опубликованная в 1935 году, вызвала споры из-за своей откровенной прокатолической, анти-протестантской позиции, но принесла ее автору Премию Хоторндена. Во вернулся в Абиссинию в августе 1935 года, чтобы сообщить о начальных этапах Второй итало-абиссинской войны для "Дейли мейл". Во, основываясь на своем предыдущем визите, считал Абиссинию "диким местом, где Муссолини преуспел в укрощении", по словам его коллеги-репортера Уильяма Дидса, Во видел мало военных действий и не может считаться серьезеным корреспондентом. Дидс также отмечал снобизм старшего собрата по перу: "Никто из нас, - пишет он, - не мог вполне соответствовать тому сорту общества, которое он любил держать у себя дома". Однако, перед лицом неминуемых итальянских воздушных атак, Дидс нашел мужество Во "глубоко обнадеживающим". Во описал свой абиссинский опыт в книге "Во в Абиссинии" (1936), которую Роуз Маколей отвергла как "фашистский трактат" из-за ее проитальянского тона. Более известным рассказом на эту тему является его роман "Совок" (1938), в котором главный герой, Уильям Бут, в общих чертах был основан на Дидсе.

Среди растущего круга друзей Во были Диана Митфорд и Брайан Гиннесс (поклонники романа "Мерзкая плоть"), леди Диана Купер и ее муж Дафф Купер, Нэнси Митфорд, которая изначально была подругой Эвелин Гарднер и сестры Бошамп (Лайгон). Во знал Хью Патрика Лайгона в Оксфорде; теперь он был представлен девушкам в их загородном доме Мадресфилд Корт, который стал самым близким местом, который у него был за годы скитаний. В 1933 году, во время круиза по греческим островам, Во был представлен Габриэль Герберт, старшей дочери покойного исследователя Обри Герберта. Когда круиз закончился, Во был приглашен погостить на вилле семьи Герберт в Портофино, где он впервые встретился с 17-летней сестрой Габриэль, Лаурой.

Второй брак
После того как его предыдущий брак был аннулирован церковью, в 1936 году он женился вторично на Лауре Герберт, католичке, дочери Обри Герберта и кузине его первой жены (обе они были внучками Генри Герберта, четвертого графа Карнарвона). Брак оказался удачным и продолжался до конца его жизни. У Ивлина и Лауры было семеро детей, один ребёнок (дочь Мари) умер в младенчестве. Сын Оберон, названный в честь брата Лауры, пошёл по стопам отца и стал писателем и журналистом.

В годы Второй мировой войны 
Во время Второй мировой войны Во служил в морской пехоте и участвовал в десантной операции в Ливии, получил звание капитана.

В 1944 году И. Во вместе со своим другом майором Р. Черчилем отправлен со специальной миссией в Югославию. Офицерам удалось добраться до партизанского штаба  Иосипа Броз Тито, где они пережили нападение немецкого десанта в ходе операции вермахта «Ход конём». Провели несколько месяцев в рядах югославских партизан. С помощью советского разведчика К. К. Квашнина оба офицера вернулись в Лондон и представили доклад, где сообщали о деятельности партизанских отрядов под руководством И. Б. Тито.

Поздние годы 
В 1957 году Ивлин написал роман «Испытание Гилберта Пинфолда», основываясь на своих ощущениях, испытанных из-за умственного расстройства во время круиза.

Творчество 
Во известен своими сатирическими романами «Упадок и разрушение» (1928), «Мерзкая плоть» (1930), «Пригоршня праха» (1934), «Незабвенная» (1947), в которых присутствуют свойственные автору элементы «чёрного» юмора. Популярны его серьёзные работы, такие как «Возвращение в Брайдсхед» (1945) и трилогия «Меч почета» («Вооруженные люди» (1952), «Офицеры и джентльмены» (1955), «Безоговорочная капитуляция» (1961)), в которых ясно прослеживаются католические пристрастия автора.

Герои произведений Ивлина Во — это череда карикатурных, порой гротескных, граничащих с абсурдностью портретов «джентльменов» современной ему Англии, от позёров, бездельников, пустомель, мошенников и пройдох до вызывающих сочувственную улыбку истинно порядочных простаков, неизменно пользующихся расположением и симпатиями автора. Литературовед Н. Мельников считает, что «...базовая сюжетная схема большинства довоенных романов писателя: простодушного, неискушенного в жизни молодого человека внезапно затягивает вихрь головокружительных приключений; после целого ряда недоразумений, курьёзных происшествий и трагифарсовых ситуаций он так же неожиданно возвращается в исходное положение, осознав жестокие законы абсурдного мира, в котором царят алчность и предательство».

Во многих своих произведениях Ивлин Во обращается к британской аристократии и высшему обществу, порой жестоко их высмеивая. Кроме того, он автор многих рассказов, трёх биографий, и первого тома незаконченной автобиографии. Его письма, путешествия, обширные дневники и корреспонденция также были изданы.

В  поздних произведениях Ивлина Во прослеживается социальный консерватизм, более откровенной становится религиозность.

Романы Ивлина Во  и по сей день популярны среди читающей публики: им восхищаются как тонким стилистом и язвительным сатириком, достойным продолжателем великих английских сатириков XVIII и XIX в.: Джонатана Свифта, Тобайаса Смоллета, Уильяма Теккерея.

Критика 
«Он пишет так, что его колкие остроты поражают жертву или пронзают её насквозь, как того требуют обстоятельства. Его перо работает безупречно и быстро. Вы переходите от предложения к предложению, ощущая почти чувственное удовольствие от его умения подобрать точное слово, особую деталь для характеристики человека или места, восхищаясь его замечательным чутьем на все нелепое и смешное» (Джон Хатченс).

«Когда Ивлин Во отказывается от комической условности, столь же важной для его предыдущих вещей, сколь и для драматургов периода реставрации, происходит нечто в той или иной степени разрушительное. В этом более нормальном мире писатель уже не знает, куда идти. Недостаток здравого смысла перестает быть ценным качеством и ставит его в неловкое положение, а творческое воображение, привыкшее в его сатирической прозе временами работать над двухмерной карикатурой, а теперь призванное возбуждать страсти и энергию, рождает лишь романтические фантазии» (Эдмунд Уилсон)

«У Ивлина Во острый глаз, ухватывающий общезначимое в эксцентричном и уникальном. В этом смысле его можно назвать карикатуристом, хотя в своих лучших вещах он производит совсем другое впечатление. Его первые сатирические произведения отмечены Пэковским озорством [Пэк — герой шекспировской комедии „Сон в летнюю ночь“ — прим. переводчика] — здесь в особенности вспоминается его замечательная экстраваганца „Упадок и разрушение“. Теперь, несмотря на все ещё встречающиеся беззаботно-дурашливые эпизоды, сатира Во, несомненно, приобрела мизантропическую окраску, заставляющую вспомнить о Свифте, хотя его презрение вызвано не чувством гадливости к животному началу в человеке, а человеческой ложью, а в последнее время — особенно раздражающей его глупой претенциозностью тех, кто думает, что прекрасно проживёт, игнорируя опыт предыдущих поколений. За любой глубокой сатирой, в дополнение к чувству юмора и кричащему абсурду, скрывается трагическое видение жизни» (Десмонд Маккарти)

«Когда-то я даже воображал себе, что рай — это такая страна, где всякий раз с утренним чаем тебе подают новую книжку Ивлина Во» (Энтони Бёрджесс)

Библиография

Романы 
 Упадок и крах (в пер. «Упадок и разрушение») /  (1928, ~1979)
 Мерзкая плоть /  (1930, рус. перевод 1973)
 Чёрная напасть /  (1932, рус. перевод 1991)
 Пригоршня праха /  (1934, рус. перевод 1971)
 Сенсация /  (1938, рус.пер. 1992)
 Не жалейте флагов /  (1942)
 Возвращение в Брайдсхед /  (1945)
 Незабвенная /  (1947, рус. пер. ~1969)
 Елена  (1950, рус. пер. ?~2003)
 Любовь среди руин /  (1953)
 Меч почёта /  — трилогия об армии Великобритании во время ВМВ
 Вооруженные люди /  (1952, рус. перевод 1979; Мемориальная премия Джеймса Тейта Блэка)
 Офицеры и джентльмены /  (1955, рус. перевод 1979)
 Безоговорочная капитуляция /  (1961, рус. перевод 1979)
 Испытание Гилберта Пинфолда /  (1957)

Рассказы 
 Коротенький отпуск мистера Лавдэя / Mr Loveday’s Little Outing: And Other Sad Stories ( 1936)
 Work Suspended: And Other Stories ( 1943)
  (1947, рус. перевод: 2000)
 Selected Works ( 1977)
 Школьные годы Чарльза Райдера и другие истории / Charles Ryder’s Schooldays: And Other Stories ( 1982)
 The Complete Short Stories ( 1997)
 The Complete Stories of Evelyn Waugh ( 1998)

Путевые заметки 
 Наклейки на чемодане / Labels ( 1930, рус. перевод 2016)
 Далёкие люди / Remote People ( 1931)
 Девяносто два дня / Ninety-Two Days ( 1934)
 Во в Абиссинии / Waugh In Abyssinia ( 1936)
 Robbery Under Law ( 1939)
 When The Going Was Good ( 1946)
 Турист в Африке / A Tourist In Africa ( 1960, рус. перевод: 2005).

Документальная проза 
 Эдмунд Кэмпион, иезуит и мученик / Saint Edmund Campion: Priest and Martyr ( 1935)
 Жизнь Рональда Нокса / The Life of the Right Reverend Ronald Knox ( 1959)
 Россетти, его жизнь и работы / Rossetti: His Life and Works (1928)
 Во в Абиссинии / Waugh in Abyssinia ( 1936)
 Недоучка / A Little Learning ( 1964, рус. перевод: 2005)
 Дневники Ивлина Во / The diaries of Evelyn Waugh ( 1976). Русский перевод А. Ливерганта. М.: Текст, 2013.

Экранизации 
 1965 — «Незабвенная» / «The Loved One» (США)
 1970 — «Мерзкая плоть» / «Vile Bodies» (Великобритания)
 1972 — «Сенсация» / «Scoop» (Великобритания, 7 эпизодов по 30 минут)
 1981 — «Возвращение в Брайдсхед» / «Brideshead Revisited» (Великобритания, телесериал, 11 серий)
 1987 — «Сенсация» / «Scoop» (Великобритания)
 1988 — «Пригоршня праха» / «A Handful of Dust» (Великобритания)
 1988 — Мультфильм «Пока я не вернусь», Союзмультфильм (по рассказу «На страже»)
 2001 — «Меч почёта» / «Sword of Honour» (Великобритания, 2 части)
 2003 — «Золотая молодёжь» / «Bright Young Things» (Великобритания, по роману «Мерзкая плоть»)
 2006 — «Коротенький отпуск мистера Лавдэя» / «Mr. Loveday’s Little Outing» (Великобритания)
 2008 — «Возвращение в Брайдсхед» / «Brideshead Revisited» (Великобритания)
 2017 — «Упадок и разрушение» / «Decline and Fall» (Великобритания, 3 серии)

Примечания

Литература 
 
 
 Брэдбери М. Портрет художника // Ивлин Во Насмешник. / Пер. с англ. В.Минушин. — М.: Вагриус, 2005. — С. 5—18. — ISBN5-9697-0093-2.
 Мельников Н. Загадочная англосаксонская душа Ивлина Во // Иностранная литература. — 2006. — № 2. — С. 264—269. http://magazines.russ.ru/inostran/2006/2/me10.html
 Мельников Н. Знакомый незнакомец . К 50-летию кончины Ивлина Во // Иностранная литература. — 2016. — № 4. — С. 86—94.

Ссылки 

 
 
 Экранизации Ивлина Во на imdb.com
 The Evelyn Waugh Society
 Портреты Ивлина Во в Национальной портретной галерее (Лондон)
 Works by or about Evelyn Waugh в Internet Archive и на Google Books

Выпускники Оксфордского университета
Английские писатели XX века
Сатирики Великобритании
Участники Второй мировой войны (Великобритания)
Умершие от инфаркта миокарда
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка